AVC puede referirse a:
 Alfaro Vive ¡Carajo!, Organización político-militar marxista-leninista del Ecuador con tendencia de guerrilla urbana;
 Confederación Asiática de Voleibol, un organismo deportivo regulador del voleibol en ciertos países de Asia y Oceanía;
 H.264/MPEG-4_AVC, una norma que define un códec de vídeo;
 Accidente vascular cerebral, un término poco habitual para referirse a un «accidente cerebrovascular», que es el término más habitual;
 Anillo Verde Ciclista, una ciclovía localizada en Madrid, en España.

Siglas